Lingua bóntoc
 Bontoc, municipalità delle Filippine nella Provincia di Mountain
 Bontoc, municipalità delle Filippine nella Provincia di Leyte Meridionale